Arenz ist der Familienname folgender Personen:

 Ewald Arenz (* 1965), deutscher Schriftsteller
 Heinrich Arenz (1901–1943), deutscher Straßenbahner und Politiker (KPD)
 Helwig Arenz (* 1981), deutscher Schauspieler und Schriftsteller
 Jörg Arenz (* 1967), deutscher Radsportler 
 Max Arenz (1868–nach 1921), deutscher Porträt- und Genremaler

 Sigrun Arenz (* 1978), deutsche Schriftstellerin und Lehrerin

Siehe auch:
 Arentz
 Arends
 Ahrendts
 Ahrends
 Arens
 Ahrens